Гвоздев-Ростовский:
 Гвоздев-Ростовский, Василий Иванович (ум. после 1590) — стольник, сын дворянина московского князя Ивана Фёдоровича Гвоздева-Ростовского.
 Гвоздев-Ростовский, Иван Фёдорович (ум. 1571) — дворянин московский и голова, старший сын князя Фёдора Дмитриевича Гвоздя Приимкова-Ростовского.
 Гвоздев-Ростовский, Михаил Фёдорович (ум. после 1599) — полковой воевода, сын князя Фёдора Дмитриевича Гвоздя Приимкова-Ростовского.
 Гвоздев-Ростовский, Осип Фёдорович (ум. 1570) — голова и воевода, шут царя Ивана Грозного, сын князя Фёдора Дмитриевича Гвоздя Приимкова-Ростовского.